Braem ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Braem (1862–?), deutscher Zoologe (Moostierchen)
 Guido Jozef Braem (* 1944), deutsch-belgischer Botaniker, Chemiker und Krebsforscher
 Harald Braem (* 1944), deutscher Designer und Schriftsteller
 Helmut M. Braem (1922–1977), deutscher Übersetzer 
 Konrad Braem, Drucker im 15. Jahrhundert

Siehe auch: 
 Bräm, Brem, Brehm
 Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis